Юмашево — название населённых пунктов в России:

 Юмашево — село в Баймакском районе Башкортостана.
 Юмашево — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Юмашево — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Юмашево — деревня в Пронском районе Рязанской области.